Franciaország
Monteils, település Aveyron megyében
Monteils, település Gard megyében
Monteils, település Tarn-et-Garonne megyében